Yuto Misao (Tóquio, 16 de abril de 1991) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Yuto Misao começou a carreira no Shonan Bellmare. 

Naturais de Tóquio
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kashima Antlers